Опти́ческое о́бщество (OSA) — () — международное научное сообщество, объединяет учёных, инженеров, преподавателей, студентов и лидеров бизнеса, работающих в области оптики и фотоники. Свою задачу видит в том, чтобы способствовать развитию научных исследований, практическому использованию их результатов и распространению знаний по всему миру. Цели общества являются научными, техническими и образовательными.

В 2012 г. численный состав организации превышает 17 000 человек из более, чем 100 стран мира. Приблизительно 52 % членов общества и около 70 % авторов статей, публикуемых в журналах, издаваемых обществом, проживают вне США. Более двухсот компаний являются корпоративными членами общества.

Организация создана в 1916 году в Рочестере, штат Нью-Йорк, США, под названием «The Optical Society of America». В 2008 г. в связи с расширением своей международной деятельности она стала именоваться «The Optical Society (OSA)».

Студенческие подразделения OSA 
В настоящее время OSA насчитывает около 275 студенческих подразделений (OSA Student Chapter) более чем в 50 странах.

Деятельность 
Вскоре после своего основания OSA начинает публиковать научные журналы с результатами исследований в области чистой и прикладной оптики и смежных дисциплин. Организуются ежегодные семинары и конференции.

Общество занимается вручением следующих наград

 Медаль Фредерика Айвса — высшая награда
 Esther Hoffman Beller Medal
 Премия имени Макса Борна
 Stephen D. Fantone Distinguished Service Award
 Michael Stephen Feld Biophotonics Award
 
 Joseph Fraunhofer Award/Robert M. Burley Prize
 The Joseph W. Goodman Book Writing Award
 Премия Ника Холоньяка
 Robert E. Hopkins Leadership Award
 
 Sang Soo Lee Award
 Emmett N. Leith Medal
 
 
 
 
 
 Edgar D. Tillyer Award
 Премия Таунса
 OSA Treasurer's Award
 
 
 Премия Р. В. Вуда

Президенты OSA 

1916−1917: 
1918−1919: 
1920: 
1921: 
1922−1923: 
1924−1925: 
1926−1927: 
1928−1929: 
1930−1931: 
1932: 
1933−1934: 
1935−1936: 
1937−1938: 
1939−1940: 
1941−1942: 
1943−1944: 
1945−1946: 
1947−1948: 
1949−1950: 
1951−1952: 
1953−1954: 
1955−1957: 
1958: 
1959: 
1960: 
1961: 
1962: 
1963: 
1964: 
1965: 
1966: 
1967: 
1968: 
1969: 
1970: 
1971: 
1972: Эден Мейнел
1973: 
1974: 
1975: Артур Леонард Шавлов
1976: 
1977: 
1978: 
1979: 
1980: 
1981: 
1982: 
1983: 
1984: 
1985: 
1986: 
1987: 
1988: 
1989: 
1990: 
1991: 
1992: 
1993: 
1994: 
1995: 
1996: 
1997: 
1998: 
1999: 
2000: 
2001: 
2002: 
2003: 
2004: 
2005: 
2006: 
2007: 
2008: 
2009: 
2010: 
2011: 
2012: Tony Heinz
2013: Донна Стрикленд
2014: 
2015: 
2016: 
2017:

См. также 
 Американский институт физики
 Американское физическое общество

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт OSA
 Студенческое подразделение IRE OSA

Организации, основанные в 1916 году
Члены Американского института физики
Организации по алфавиту